

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 43, w tym 31 podstawowych
 Helenów – część miasta Lublin
 Helenów – kolonia wsi Jaźwiny w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Biała Podlaska
 Helenów – kolonia w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Wierzbica 
 Helenów – część wsi Smugi w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Jastków
 Helenów – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Adamów
 Helenów – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Wojcieszków 
 Helenów – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Bełchatów 
 Helenów – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Drużbice 
 Helenów – część wsi Kolonia Kociszew w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Zelów
 Helenów – wieś w woj. łódzkim, w pow. brzezińskim, w gminie Brzeziny 
 Helenów – część wsi Wąkczew w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Łęczyca
 Helenów – wieś w woj. łódzkim, w pow. rawskim, w gminie Rawa Mazowiecka
 Helenów – część wsi Grabowiec w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Sieradz
 Helenów – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Budziszewice 
 Helenów – kolonia wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Czerniewice 
 Helenów – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Ujazd 
 Helenów – wieś woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Głowno
 Helenów – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Ozorków 
 Helenów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Promna 
 Helenów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Gostynin 
 Helenów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Szczawin Kościelny 
 Helenów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Głowaczów 
 Helenów – wieś w mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Lipsko 
 Helenów – część wsi Czuchów-Pieńki w mazowieckim, w pow. łosicki, w gminie Platerów
 Helenów – część wsi Nowa Wieś w mazowieckim, w pow. pruszkowskim, w gminie Michałowice
 Helenów – osada w mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Krasne
 Helenów – wieś w mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Pionki 
 Helenów – wieś w mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Wiśniew 
 Helenów – wieś w mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Wodynie 
 Helenów – wieś w mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Młodzieszyn 
 Helenów – wieś w mazowieckim, w pow. szydłowieckim, w gminie Orońsko 
 Helenów – wieś w mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Wierzbno 
 Helenów – wieś w mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Poświętne 
 Helenów – wieś w mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Wołomin 
 Helenów – wieś w mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Policzna 
 Helenów – wieś w mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Przyłęk 
 Helenów – wieś w mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Zwoleń 
 Helenów – część wsi Słoptów w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Lipnik
 Helenów – część wsi Sobiesęki Drugie w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Szczytniki
 Helenów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Żelazków 
 Helenów – część wsi Ostrów w wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Olszówka
 Helenów – część wsi Trzymsze w wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Przykona
 Helenów – kolonia w wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Mikstat

Inne 
 Helenów – osiedle w Goleniowie
 Helenów – osiedle w Łodzi
 Helenów – park w Łodzi
 Helenów – osiedle w Lublinie
 Helenów – osiedle w Warszawie

Zobacz też 
 Helenka, Helenopol, Helenowo, Helenówek, Helenówka